Gli Stuff Packs o "Bonus Packs" sono delle mini-espansioni che aggiungono dei nuovi oggetti e nuovi abiti al gioco base di The Sims 3. Il numero dei contenuti è ridotto rispetto ai precedenti stuff packs per The Sims 2.

Stuff Pack

Loft Stuff 
The Sims 3: Loft Stuff (anche chiamato High-End Loft Stuff o Design and Hi-Tech Stuff) è il primo stuff pack del gioco, sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts nel febbraio 2010. Introduce mobili dallo stile innovativo e moderno, insieme ad acconciature e abiti a tema. Inoltre il pacchetto include anche tre oggetti ripresi dai precedenti capitoli The Sims e The Sims 2 in occasione del decimo anniversario della serie, quali un acquario, una chitarra elettrica ed un letto vibrante con la spalliera a forma di cuore.

Fast Lane Stuff 
The Sims 3: Fast Lane Stuff è il secondo stuff pack del gioco, sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts nel settembre 2010. Introduce nuovi veicoli ed oggetti per quattro diversi stili di vita: Corse, Intrighi, Rockabilly e Lusso Classico o Antico.

Outdoor Living Stuff
The Sims 3: Outdoor Living Stuff è il terzo stuff pack del gioco, sviluppato da Maxis e pubblicato da
Electronic Arts nel febbraio 2011. Introduce nuovi oggetti per stare all'aria aperta.

Vivi la Città Stuff
The Sims 3: Vivi la Città Stuff è il quarto stuff pack del gioco, sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts nel 2011. Introduce nuovi oggetti esterni per la città.

Master Suite Stuff
The Sims 3: Master Suite Stuff è il quinto stuff pack del gioco, sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts nel gennaio 2012. Introduce nuovi oggetti da usare per costruire una suite di lusso e abiti da notte eleganti.

Katy Perry Dolci Sorprese
The Sims 3: Katy Perry Dolci Sorprese è il sesto stuff pack del gioco, sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts nel giugno 2012. Introduce nuovi abiti, acconciature e oggetti ispirati ai veri oggetti di scena di Katy Perry.

Diesel Stuff
The Sims 3: Diesel Stuff è il settimo stuff pack del gioco, sviluppato dalla Maxis e pubblicato dalla Electronic Arts nel luglio 2012. Introduce nuovi oggetti e abiti marcati Diesel.

70s, 80s, & 90s Stuff
The Sims 3: 70s, 80s, & 90s Stuff è l'ottavo stuff pack del gioco, sviluppato dalla Maxis e pubblicato dalla Electronic Arts nel gennaio 2013. Introduce nuovi oggetti e acconciature in stile anni '70, anni '80 e anni '90.

Movie Stuff 
The Sims 3: Movie Stuff  è il nono e ultimo stuff pack del gioco, sviluppato dalla Maxis e pubblicato dalla Electronic Arts nel settembre 2013. introduce nuovi oggetti e costumi riguardanti il mondo di Hollywood.

Note

Voci correlate
The Sims 3
Stuff Packs The Sims 3
Espansioni The Sims 3

Collegamenti esterni 
 
 

The Sims 3